Светлодолинское — название населённых пунктов на Украине:

 Светлодолинское — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Светлодолинское — село в Саратском районе Одесской области.